Чемпионат СССР по футболу 1973 (первая лига) — второй по значимости ежегодный турнир команд СССР. Победителем первенства первой лиги стал одесский клуб «Черноморец».

Бомбардиры 
Лучшие бомбардиры:

Примечания

Ссылки 

 Первая лига СССР 1973 на КЛИСФ

Чемпионат СССР по футболу 1973
1973